Cono kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cono (ö i Antarktis, lat -62,43, long -60,10), 
 Cono (ö i Antarktis, lat -67,68, long -69,16), 

Robotskapade Antarktisförgreningar